Командный чемпионат Нидерландов по шахматам 2009/2010

Личные результаты

HSG

Utrecht

Groningen 1/Hotels.nl

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 2 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 2009/2010 на сайте www.schaakbond.nl

Командный чемпионат Нидерландов по шахматам
2009 год в шахматах
2010 год в шахматах